Svenska inomhusmästerskapen i friidrott 2020 var uppdelat i  
 Inne-SM Mångkamp  den 1 till 2 februari i Sollentuna friidrottshall i Sollentuna, arrangörsklubb Sollentuna FI
 Stora Inne-SM den 22 till 23 februari i Telekonsult Arena i Växjö

Tävlingen var det 55:e svenska inomhusmästerskapet.

Medaljörer, resultat

Herrar

Damer

Källor

Fotnoter 

Sport i Sverige 2020
Friidrottstävlingar
Inomhus 2020
Friidrottsåret 2020
Friidrott i Sverige
Sportevenemang i Växjö
Sportevenemang i Sollentuna